Le boulot est un mot du langage familier qui désigne le travail.
 Le boulot est un type de pain.
 Boulot est une commune française qui se trouve dans la région Franche-Comté.
 Le bouleau est le nom français du genre d'arbre Betula.